Schloss Liechtenstein bezeichnet:

* Schloss Liechtenstein (Niederösterreich) in Maria Enzersdorf in Niederösterreich
 Schloss Liechtenstein (Steiermark) bei Judenburg, Steiermark
 Schloss Liechtenstein (Kalwang) bei Kalwang, Steiermark

Siehe auch:
 Liechtenstein-Schloss Wilfersdorf, siehe Schloss Wilfersdorf